Kappen! (boek), boek van Carry Slee
 Kappen! (film), film uit 2016 gebaseerd op bovenstaand boek